Wyspy Belchera – archipelag wysp w Zatoce Hudsona

Miejscowości w USA:
 Belcher – wieś w stanie Luizjana, w parafii Caddo
Gminy w USA:
 Belcher (ang. Belcher Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie